La División de Honor 1973-1974 è stata la 5ª edizione del torneo di primo livello del campionato spagnolo di hockey su pista. La competizione è iniziata il 1º ottobre 1973 e si è conclusa il 31 marzo 1974. Il torneo è stato vinto dal  per la prima volta nella sua storia.

Stagione

Novità 
A prendere il testimone del  e della  retrocesse dopo la stagione regolare in Primera Division vi furono, vincendo il campionato cadetto, il  e il . Dopo i play-out furono promosse anche il , che sconfisse l' e il  che ebbe la meglio sul .

Formula 
La División de Honor 1973-1974 vide ai nastri di partenza quattordici club; la manifestazione fu organizzata con un girone all'italiana, con gare di andata e ritorno per un totale di 26 giornate: erano assegnati 2 punti per l'incontro vinto e un punto a testa per l'incontro pareggiato, mentre non ne era attribuito alcuno per la sconfitta. Al termine del campionato la squadra prima classificata venne proclamata campione di Spagna mentre la tredicesima e la quattordicesima retrocedettero direttamente in Primera Division, il secondo livello del campionato. L'undicesima e la dodicesima classificata disputarono' un play-out con la terza e la quarta squadra classificata della Primera Division.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
  Vincitore della Coppa del Generalissimo 1974.
      Campione di Spagna e ammessa alla Coppa dei Campioni 1974-1975.
      Eventuali squadre ammesse alla Coppa dei Campioni 1974-1975.
  Partecipa ai play-out.
      Retrocesse in Primera Division 1974-1975.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Play-out

Statistiche del torneo

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Record squadre 
 Maggior numero di vittorie: Barcellona (24)
 Minor numero di vittorie: Montemar (2)
 Maggior numero di pareggi: Vic (7)
 Minor numero di pareggi: Vendrell (0)
 Maggior numero di sconfitte: Montemar (23)
 Minor numero di sconfitte: Barcellona (1)
 Miglior attacco: Voltregà (243 gol fatti)
 Peggior attacco: Calafell (89 gol fatti)
 Miglior difesa: Barcellona (81 gol subiti)
 Peggior difesa: Montemar (215 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Barcellona (+151 gol)
 Peggior differenza reti: Montemar (-115 gol)

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 
 

Edizioni del torneo di primo livello del campionato spagnolo di hockey su pista
Tornei per club di hockey su pista nel 1973
Tornei per club di hockey su pista nel 1974